Рон — англоязычная фамилия:
 Рон, Джим (1930—2009) — американский оратор, бизнес-тренер, автор многочисленных книг по психологии.
 Рон, Моше (1925—2001) — израильский материаловед, профессор Техниона, организатор и руководитель лаборатории водородной энергии.
 Рон, Хосе (род. 1981) — мексиканский актер. См. также 
 Рон (имя)
 Рон